Le mot madras désigne :
 Madras : grande ville de l'Inde dans le Tamil Nadu, également connue sous le nom de Chennai depuis 1996.
 Le madras : étoffe à chaîne de soie et à trame de coton, de couleurs vives, originaire de la ville de Madras.
 Le madras : coiffe en tissu du même nom, que portaient traditionnellement les femmes antillaises.
 Madras : ville des États-Unis, en Oregon.
 Madras Red : race de mouton élevée en Inde.